Christoph Marthaler, metteur en scène de théâtre et d'opéra
 Claude Marthaler, aventurier et écrivain suisse
 François Marthaler, homme politique suisse